Brenan ist der Familienname von:
Gerald Brenan (1894–1987), britischer Schriftsteller und Hispanist
John Patrick Micklethwait Brenan (1917–1985), britischer Botaniker

Siehe auch:
Brennan